CEV-Pokal 2010/11 steht für:

 CEV-Pokal 2010/11 (Frauen)
 CEV-Pokal 2010/11 (Männer)